Акбайта́л (), в верхнем течении Южный Акбайтал () — река в Таджикистане, в восточном Памире, правый приток реки Мургаб.

Длина — 81 км. Площадь водосбора 1600 км². Количество рек протяжённостью менее 10 км расположенных в бассейне Акбайтал — 438, их общая длина составляет 615 км.

Питание реки ледниково-снеговое. В нижнем течении — пересыхающая река (сухое русло). Берёт начало у перевала Акбайтал, к северу от которого находятся верховья реки Северный Акбайтал, между Сарыкольским хребтом и хребтом Музкол. Течёт по территории Мургабского района Горно-Бадахшанской автономной области. Впадает в Мургаб к востоку от посёлка Мургаб у села Конакурган, к востоку от Пшартского хребта. По всей долине проходит Памирский тракт.

Притоки левые: Тугурекбаши, Канайтарт, Чакырюл, Порджилга.

Притоки правые: Сасыксу, Гурумды, Белеули, Микур-Яргичак, Зорярчичак, Чечекты, Восточный Пшарт.

Примечания 

Бассейн Пянджа
Реки Горно-Бадахшанской автономной области